Prometazina
Promazina

Formule molecolari